Twist (dans), dans uit de jaren 1960
 Twist (draad), draaiing in een draad
 Twist (Duitsland), plaats in Duitsland
 Plotwending in een verhaal
 Langdurig geschil
 Soera De Twist, soera van de Koran
 Eris (mythologie), Griekse godin van de twist
 Twist (2003), film van Jacob Tierney
 Twist (2016), Belgische kortfilm van Mathieu Stevens
 Twist (2021), film uit 2021
 Twist (zeilen), term uit de zeilwereld
 De Twist, fietsbrug in Vlaardingen